Темья́нь — деревня в Заокском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства входит в Страховский сельский округ Заокского района, в рамках организации местного самоуправления включается в Страховское сельское поселение.

География 
Расположена в 2 км к западу от райцентра — пгт Заокский. Примыкает к посёлку Темьянский, деревне Скрипово. Ближайшая станция пригородных поездов — Тарусская.

Население

История 
Ранее деревня входила в церковный приход села Уньки. На момент отмены крепостного права сельцом владел помещик Алексей Дмитриевич Степанов. На 1857 год Темьянь - сельцо Кошкинской волости Алексинского уезда Тульской губернии с населением 265 человек В 1859 году в деревне насчитывалось 30 дворов. В 1914 году деревня по-прежнему входила в Кошкинскую волость Алексинского уезда Тульской губернии. По данным переписи населения 2010 года население деревни - 518 человек.

Археология 
В 2003 году было проведено сплошное обследование нижнего течения реки Скнижка, протекающей вблизи деревни. В ходе работ были найдены древние поселения.В Заокском р - не Тульской обл. было проведено сплошное обследование нижнего течения р. Скнижка в районе деревень Бутиково, Темьянь, Выдумки и Поленово [47] . В ходе работ были найдены поселения Темьянь 2 (XI-XII вв.), Выдумки 1 (ранний железный век), Поленово 1, 2 (ХI-ХVII вв.), Бутиково 1 (ХIV-XVII вв.)

Инфраструктура 
Деревня газифицирована. 

Уличная сеть

 Александровская ул.  
Кленовая ул.
Крымская ул.
Луговая ул. 
ул. Марьинка
Новая ул.
Павловская ул.
ул. Строителей
Цветочная ул.
Центральная ул.  
Ярославская ул.
Заповедная ул.

Примечания 

Населённые пункты Заокского района